Follie di Broadway (Puttin' on the Ritz) – film del 1930 diretto da Edward Sloman
 Puttin' on the Ritz – brano musicale scritto da Irving Berlin ed interpretata originariamente da Harry Richman nell'omonimo film
 Puttin' on the Ritz - Best of Taco – album di Taco del 1991
 Puttin' on the Ritz – singolo di Taco del 1982